

Croazia 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Vukovar

Italia

Campania 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Napoli
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo dell'arte dei Fornai – Napoli
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo al vico dei Parrettari – Napoli
 Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo – Sorrento

Emilia-Romagna 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Ravalle, frazione di Ferrara
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo  – Finale Emilia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Pesariis, frazione di Prato Carnico
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Rigolato
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Ugovizza, frazione di Malborghetto-Valbruna

Liguria 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Airole
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Luni

Lombardia 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Azzone
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Castelleone
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Cerete
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Cuggiono
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Gavardo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Laveno-Mombello
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – San Pellegrino Terme
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Selvino

Puglia 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Diso

Sicilia 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Canicattì
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Palermo

Toscana 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Il Santo – Monticiano
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Ferruccia – Quarrata

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Predazzo
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Altavalle
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Campitello di Fassa
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo –  Campodenno
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Contà
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Mori
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Vallelaghi
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo  – Naz-Sciaves
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Peio
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Terre d'Adige
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo nuova – Trento

Veneto 
 Basilica dei Santi Filippo e Giacomo – Cortina d'Ampezzo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Parona, frazione di Verona
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Venezia
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Vicenza

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli